Cette page contient les pages d'homonymie de Châtillon, Chatillon,  de Châtillon et de Chatillon

Châtillon est un mot dérivé du mot château.

Toponyme

Localités et communes

Châtillon, village belge de la commune de Saint-Léger dans la province de Luxembourg.

Rivière Châtillon. un affluent de la rivière Broadback, au Québec, au Canada.

Châtillon-sous-Maîche, commune qui a fusionné avec Neuvier, Courcelles-les-Châtillon et Chaux-les-Châtillon pour former la nouvelle commune des Terres de Chaux ;
 Châtillon, commune française de l'Allier ;
 Châtillon (anciennement nommée Châtillon-sous-Bagneux), commune française des Hauts-de-Seine ;
 Châtillon, commune française du Jura ;
 Châtillon, commune française du Rhône ;
 Châtillon, commune française de la Vienne ;
 Châtillon-Coligny, commune française du Loiret ;
 Châtillon-en-Bazois, commune française de la Nièvre ;
 Châtillon-en-Diois, commune française de la Drôme ;
 Châtillon-en-Dunois, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Châtillon-en-Michaille, commune française de l'Ain ;
 Châtillon-en-Vendelais, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Châtillon-Guyotte, commune française du Doubs ;
 Châtillon-la-Borde, commune française de Seine-et-Marne ;
 Châtillon-la-Palud, commune française de l'Ain ;
 Châtillon-le-Duc, commune française du Doubs ;
 Châtillon-le-Roi, commune française du Loiret ;
 Châtillon-lès-Sons, commune française de l'Aisne ;
 Châtillon-Saint-Jean, commune française de la Drôme ;
 Châtillon-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse ;
 Châtillon-sur-Broué, commune française de la Marne ;
 Châtillon-sur-Chalaronne, commune française de l'Ain ;
 Châtillon-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher ;
 Châtillon-sur-Cluses, commune française de la Haute-Savoie ;
 Châtillon-sur-Colmont, commune française de la Mayenne ;
 Châtillon-sur-Indre, commune française de l'Indre ;
 Châtillon-sur-Lison, commune française du Doubs ;
 Châtillon-sur-Loire, commune française du Loiret ;
 Châtillon-sur-Marne, commune française de la Marne ;
 Châtillon-sur-Morin, commune française de la Marne ;
 Châtillon-sur-Oise, commune française de l'Aisne ;
 Châtillon-sur-Saône, commune française des Vosges ;
 Châtillon-sur-Seiche, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine intégrée en 1993 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;
 Châtillon-sur-Seine, commune française de la Côte-d'Or ;
 Châtillon-sur-Seine, ancienne commune française de Seine-et-Oise ;
 Châtillon-sur-Thouet, commune française des Deux-Sèvres ;
 Viry-Châtillon, commune française de l'Essonne, issue de la fusion des communes de Viry-sur-Orge et Châtillon-sur-Seine.

Châtillon, commune italienne de la Vallée d'Aoste.

Châtillon, commune suisse du canton de Fribourg ;
 Châtillon, commune suisse du canton du Jura ;
 Châtillon-le-Haut est le nom français de l'ancienne commune suisse d'Obergesteln du canton du Valais ;
 Châtillon-le-Bas est le nom français de la commune suisse de Niedergesteln du canton du Valais ;

Autres 

 Châtillon (), sommet des Préalpes vaudoises en Suisse ;
 Châtillon - Montrouge, station du métro de Paris, sur la ligne 13, à la limite des communes de Châtillon et de Montrouge, en France ;
 Rivière Châtillon, un affluent de la rivière Broadback laquelle se déverse dans la baie de Rupert au sud de la baie James, au Québec, au Canada ;
 Crêt de Châtillon (), point culminant du massif du Semnoz, sur la commune de Viuz-la-Chiesaz en Haute-Savoie en France ;
 Crêt de Chatillon, situé sous le lac d'Annecy sur la commune de Sevrier, fait partie des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes ;
 Châtillon, ancien nom du lac du Bourget, situé alors dans le comté de Savoie ;
  ;
 le col de Châtillon, un col de France, en Haute-Savoie, au-dessus de la ville de Cluses ;
 le col de Châtillon, un col de France, en Haute-Savoie, au-dessus du village du Grand-Bornand.
 Plusieurs

Patronyme 

 Maison de Châtillon-sur-Loing, famille noble, ancêtre de la maison de Coligny, famille française ;
 Maison de Châtillon, famille noble de Champagne ;
 Famille de Châtillon ou Faucigny-Châtillon, probable branche cadette de la Maison de Faucigny ;
 Famille de Châtillon de Michaille, famille de noblesse savoyarde ;
 Famille de Châtillon du Chablais, famille de noblesse savoyarde ;
 Famille de Châtillon, famille de noblesse du Val d'Aoste ;
 Famille de Châtillon de la Tour, famille de noblesse valaisanne.

Personnalités
 Adolphe Chatillon (1871-1929), éducateur religieux, vénérable ;
 Alexis Henri de Châtillon (1653-1737), marquis de Châtillon, seigneur de Chantemerle et de la Rambeaudière ;
 André Chatillon (1782-1859), architecte français ;
 Charles de Châtillon (1319-1364), plus connu sous le nom de Charles de Blois ;
 Étienne de Châtillon (1155-1208), évêque de Die ;
 Eudes de Châtillon, nom du pape Urbain II ;
  ;
 Françoise de Châtillon (†1481), comtesse de Périgord ;
 Frédéric Chatillon (né en 1968), militant politique et entrepreneur français ;
 Gaucher de Châtillon (1250-1329), connétable sous Philippe le Bel ; 
 Gui de Châtillon (†1055), archevêque de Reims ;
 Guy  de Châtillon (†1342), comte de Blois ;
 Marie de Châtillon (), comtesse de Vendôme ;
 Jeanne de Châtillon (1258-1292), comtesse d'Alençon ;
 Louis  de Chatillon (†1346), comte de Blois ;
 Marie de Châtillon (1323-1363), régente du Duché de Lorraine ;
 Pierre Achille Gérard Marie Joseph François de Châtillon de Forceville de Merlimont (1920-2010), général français ;
 Renaud de Châtillon (1120-1187), qui prit part à la deuxième croisade.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France